Charade (franz. charade für Worträtsel) steht für:

 Charade, eine spezielle Form des Silbenrätsels, siehe Scharade (Silbenrätsel)
 Charade, Spiel mit pantomimischer Darstellung, siehe Scharade (Pantomimespiel)
 Charade (Band), Musikgruppe der 1990er Jahre, hervorgegangen aus Mitgliedern der Band Bonfire
 Charade (Film), Film mit Cary Grant und Audrey Hepburn (1963)
 Charade (Kurzfilm), preisgekrönter, animierter Kurzfilm (1984)
 Charade (Lied), oscarnominiertes Lied von Henry Mancini (1963)

Siehe auch:
 Daihatsu Charade, Automobil des japanischen Autoherstellers Daihatsu
 Circuit de Charade, Motorsport-Rennstrecke bei Clermont-Ferrand in Frankreich
 Scharade